Чемпионат Монголии по международным шашкам  среди женщин 2015 года прошёл 17—27 марта. В нём приняли участие 14 спортсменов, в том числе, 1 международный гроссмейстер. Одновременно проходил финал чемпионата Монголии среди мужчин.

Чемпионкой Монголии стала Моломжамцын Одгэрэл. На втором месте Батдэлгэрийн Нандинцэцэг, на третьем месте Ганбаагийн Хэрлэнмурэн.

Итоговое положение 

 GMIF — международный гроссмейстер среди женщин

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты Монголии по международным шашкам
2015 год в шашках
Март 2015 года
Спорт в Монголии в 2015 году